Dit is een lijst van planetoïden 117401-117500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117401 - || 2005 AL8 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117402 - || 2005 AM8 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117403 - || 2005 AO8 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117404 - || 2005 AC9 || 7 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117405 - || 2005 AY9 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| (117406) Blasgámez || 2005 AF10 || 7 januari 2005 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 117407 - || 2005 AD11 || 1 januari 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 117408 - || 2005 AL11 || 1 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117409 - || 2005 AO11 || 1 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117410 - || 2005 AY11 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117411 - || 2005 AH12 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117412 - || 2005 AJ12 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| (117413) Ramonycajal || 2005 AE13 || 8 januari 2005 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| 117414 - || 2005 AG14 || 9 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117415 - || 2005 AY14 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117416 - || 2005 AC15 || 6 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117417 - || 2005 AS15 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117418 - || 2005 AE16 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117419 - || 2005 AD17 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117420 - || 2005 AM17 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117421 - || 2005 AA18 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117422 - || 2005 AG18 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117423 - || 2005 AP18 || 7 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117424 - || 2005 AX19 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117425 - || 2005 AK20 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117426 - || 2005 AM20 || 6 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117427 - || 2005 AY21 || 6 januari 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117428 - || 2005 AS22 || 7 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117429 - || 2005 AR25 || 11 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| (117430) Achosyx || 2005 AQ26 || 13 januari 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117431 - || 2005 AL28 || 13 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117432 - || 2005 AQ28 || 7 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117433 - || 2005 AC29 || 15 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117434 - || 2005 AE29 || 13 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117435) Severochoa || 2005 AJ29 || 14 januari 2005 || La Cañada || La Cañada
|-
| 117436 - || 2005 AU30 || 9 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117437 - || 2005 AW30 || 9 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117438 - || 2005 AX35 || 13 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| (117439) Rosner || 2005 AR36 || 13 januari 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117440 - || 2005 AM37 || 13 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117441 - || 2005 AY38 || 13 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117442 - || 2005 AP39 || 13 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117443 - || 2005 AW42 || 15 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117444 - || 2005 AJ43 || 15 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117445 - || 2005 AB45 || 15 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117446 - || 2005 AV45 || 11 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117447 - || 2005 AX46 || 11 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117448 - || 2005 AY46 || 11 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117449 - || 2005 AB47 || 12 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117450 - || 2005 AD47 || 12 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117451 - || 2005 AA50 || 13 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117452 - || 2005 AV55 || 15 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117453 - || 2005 AG58 || 15 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117454 - || 2005 AG59 || 15 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117455 - || 2005 AL61 || 15 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117456 - || 2005 AL68 || 13 januari 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117457 - || 2005 AU68 || 13 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117458 - || 2005 AN71 || 15 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117459 - || 2005 AB74 || 15 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117460 - || 2005 AM74 || 15 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117461 - || 2005 AO79 || 15 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117462 - || 2005 BK3 || 16 januari 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117463 - || 2005 BQ7 || 16 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117464 - || 2005 BT8 || 16 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117465 - || 2005 BJ9 || 16 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117466 - || 2005 BO9 || 16 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117467 - || 2005 BE11 || 16 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117468 - || 2005 BH11 || 16 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117469 - || 2005 BO11 || 16 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117470 - || 2005 BQ11 || 16 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117471 - || 2005 BK13 || 17 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117472 - || 2005 BQ13 || 17 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117473 - || 2005 BS13 || 17 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117474 - || 2005 BE18 || 16 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117475 - || 2005 BK22 || 16 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117476 - || 2005 BP22 || 16 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117477 - || 2005 BC25 || 17 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117478 - || 2005 BD26 || 18 januari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117479 - || 2005 BT26 || 19 januari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117480 - || 2005 BO28 || 31 januari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117481 - || 2005 BD44 || 31 januari 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117482 - || 2005 CD2 || 1 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117483 - || 2005 CZ3 || 1 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117484 - || 2005 CE6 || 1 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117485 - || 2005 CZ9 || 1 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117486 - || 2005 CN10 || 1 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117487 - || 2005 CM13 || 2 februari 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117488 - || 2005 CT14 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117489 - || 2005 CB16 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117490 - || 2005 CE16 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117491 - || 2005 CC17 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117492 - || 2005 CK18 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117493 - || 2005 CP19 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117494 - || 2005 CU19 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117495 - || 2005 CY19 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117496 - || 2005 CD20 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117497 - || 2005 CL20 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117498 - || 2005 CJ21 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117499 - || 2005 CQ21 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117500 - || 2005 CY21 || 3 februari 2005 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten